Ruan může být:

 Ruan (Irsko) – irská obec v hrabství Clare
 Ruan (Loiret) – francouzská obec v departementu Loiret
 Ruan-sur-Egvonne – francouzská obec v departementu Loir-et-Cher